Tampere United er en fodboldklub, der spiller i finske liga . Klubben blev stiftet i 1998. Oprindelig var det tanken, at klubben skulle være en fusion af FC Ilves og Tampere PV. Det gik dog i vasken, alligevel overtog Tampere United licensen i Veikkausliiga fra FC Ilves.

Titler 
 Finske mesterskaber (3): 2001, 2006 og 2007
 Finske pokalturnering (1): 2007

Fodboldklubber i Finland
Etableret i 1998
United